Hajdecki ist der Familienname von:

 Alexander Hajdecki (1851–1934), österreichischer Militärjurist und Amateur-Kunsthistoriker
 Antoni Hajdecki (1927–1991), polnischer Bildhauer